

Geografia

Austria 
 Traisen – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)

Germania 
 Traisen – comune nel circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)